Montclus puede referirse a: 

 Montclus, comuna de Altos Alpes (Francia).
 Montclus, comuna de Gard (Francia).